Удрешти има више значења:

 Удрешти (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Удрешти (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Удрешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији